"Pop Ya Collar" é uma canção do cantor norte-americano Usher,  a música vazou na internet como o primeiro single do seu álbum não-oficial All About U, mais tarde foi lançada como primeiro single do álbum 8701 no dia 12 de fevereiro de 2001 como terceiro single do seu segundo álbum de estúdio My Way.

Desempenho
Enquanto na americana Billboard Hot 100 a canção chegava apenas na sexagésima posição, no Reino Unido a canção foi bem sucedida, onde alcançou o número 2 na UK Singles Chart.

Singles de 2001
Canções gravadas por Usher